

Musica 
 Umbrella – traccia dell'album Tinderbox di Siouxsie and the Banshees del 1986
 Umbrella – album dei The Innocence Mission del 1991
 Umbrella – singolo di Rihanna del 2007, dall'album Good Girl Gone Bad
 Umbrella – album di Shota Shimizu del 2008

Altro 
 Umbrella Corporation o Umbrella Inc. – organizzazione fittizia del videogioco Resident Evil
 The Umbrella Academy – fumetto edito da Dark Horse Comics
 The Umbrella Academy – serie TV distribuita da Netflix
 Umbrella – nome del test nucleare eseguito il 9 giugno 1958 nell'Atollo di Enewetak